Bobrowanie – przeszukiwanie szuwarów przez psa myśliwskiego, najczęściej w celu odnalezienia zestrzelonej kaczki lub wypłoszenia żywego ptaka na otwartą wodę.

Kynologia
Łowiectwo